Schneider’s Bakery, Inc. — телевизионная производственная компания, основанная Дэном Шнайдером в 2003 году. «Schneider’s Bakery» является крупнейшим производителем телепродукции для телеканала Nickelodeon (сериалы «Всякая всячина», «Дрейк и Джош», «АйКарли», «Виктория-победительница», «Сэм и Кэт», «Опасный Генри», «Игроделы» и другие).

Телесериалы собственного производства

Телевизионные фильмы собственного производства

Примечания

Ссылки 
Schneider’s Bakery на сайте Internet Movie Database

Телевизионные компании США
Nickelodeon